Иваново може бити:

 Иваново (Панчево), насеље града Панчева, Војводина, Србија
 Иваново (Виљево), насеље у општини Виљево, Хрватска
 , село у општини Петрич, Благоевградска област, Бугарска
 , село у општини Харманли, Хасковска област, Бугарска
 Иваново (Ивановска област), град у Ивановској области, Русија
 Иваново (Брестска област), град у Брестској области, Белорусија